I Continenticola  sono un sottordine di platelminti turbellari.

Tassonomia 
Il sottordine è diviso in 2 superfamiglie:

Note

Bibliografia 
 A robust molecular phylogeny of the Tricladida (Platyhelminthes: Seriata) with a discussion on morphological synapomorphies. Proceedings Royal Society of London Series B Biological Sciences, 265(1396): 631-640.

Altri progetti 

Platelminti